Металлсервис — российский металлотрейдер, который предоставляет услуги хранения и переработки металлопродукции. Компания продает более 2,5 млн тонн металлопроката в год и входит, по данным РБК500, в тройку крупнейших металлотрейдеров в России. Штаб-квартира компании располагается в городе Москва. По результатам 2020 года холдинг вошел в число 200 крупнейших частных российских компаний с общей выручкой в 129 млрд российский рублей. В 2018 году холдинг занял первое место в топ независимых металлотрейдеров России.

Структура 
Холдинг обладает представительствами и складскими площадками в основных российских регионах потребления проката, а также в Республике Беларусь. В структуру «Металлсервиса» входят собственные производственные предприятия суммарной мощностью 280 тысяч тонн в год, которые выпускают трубы профили, ленту и лист с покрытиями. Общее количество металлобаз холдинга — 25. По оценкам независимых экспертов годовой объём отгрузки продукции холдинга оценивается в 2,5 млн тонн.

Показатели деятельности 
По итогам 2018 финансового года суммарная выручка металлотрейдера составила 90,2 млрд рублей. По сравнению с 2017 годом рост показателей составил

15,5 %. Прибыль до налогообложения составила 2,57 млрд руб. Чистая прибыль составила 2,06 млрд руб. По сравнению с 2017 годом рост чистой прибыли составил 48,2 %.

По итогам 2020 финансового года суммарная выручка металлотрейдера составила 129,4 млрд рублей, что позволило ему попасть в сотню крупнейших российских компаний с частным капиталом.

История 
В 1934 году Исполком Ухтомского района Московской области учредил возле села Карачарово металлобазу московской областной конторы «Стальсбыт».

В 1935 году Годовой объём переработки открытой металлобазы составил 57000 тонн.

В период Великой Отечественной войны Ухтомская металлобаза не попала под эвакуацию и занималась снабжением предприятий города Москвы.

В 1946—1950 годах произошла масштабная реконструкция базы, произошло введение в эксплуатацию трехпролетной 600-метровой эстакады с шестью мостовыми электрокранами. Общая мощность металлобазы возросла почти вдвое, составив 510 тысяч тонн в год.

В 1970—1980 годах металлобаза регулярно становилась победителем соцсоревнований во время очередных Пятилеток. 11 января 1985 года была награждена Орденом Трудового Красного Знамени.

В 1990 году предприятие переименовано в Металлсервис. Такое название предложил дать организации Стукач Николай Степанович.

В 1993 году произошла приватизация предприятия. Решением Государственного комитета РФ по управлению государственным имуществом «Металлсервис» преобразован в ОАО «Металлсервис». Компания смогла сохранить свой профиль деятельности, продолжив торговать металлопродукцией.

В 1999 году ОАО «Металлсервис» возглавил Манченко Петр Иванович.

В 2000-е годы Металлсервис стал поставщиком более 50 000 покупателей, в числе которых были холдинги Су-155, ПИК, ДСК-1, «Мортон». Производились поставки проката для строительства Московского метрополитена, автомобильного завода имени Лихачёва, пассажирского терминала порта «Морской фасад», скоростной трассы Санкт-Петербург-Хельсинки, петербургского стадиона «Зенит», Москва-Сити и др.

В 2009 году холдинг начал продавать более 1 миллиона тонн продукции в год.

В 2015 году холдинг впервые получил место в рейтинге журнала Forbes в качестве одной из 200 крупнейших частных компаний России, а также 164 позицию в рейтинге Эксперт-400.

В феврале 2021 года Федеральная антимонопольная служба начала внеплановые проверки крупнейших металотрейдеров, в том числе и ОАО «Металлсервис». Их решено было проверить на предмет заключения ими антиконкурентного соглашения, которое повлекло за собой резкий рост цен на металлопродукцию в РФ.

Примечания 

Компании России